A 862-es számú elővárosi autóbusz Pomáz, autóbusz-állomás és Esztergom, Kórház között közlekedik hétvégenként. Érinti	Pilisszentkereszt, Dobogókő és Pilisszentlélek településeket. A járatot 2020. augusztus 20-án indították el.

Megállóhelyei 

! Perc (↓)
! Megállóhely
! Perc (↑)
! Átszállási lehetőségek
|-
|0|| Pomáz, autóbusz-állomásvégállomás||85
|align=left|
|-
|1|| Pomáz, Dózsa György utca||84
|align=left|
|-
|2|| Pomáz, városháza||83
|align=left|
|-
|3|| Pomáz, Szabadság tér||82
|align=left|
|-
|4|| Pomáz, Egres utca||81
|align=left|
|-
|5|| Pomáz, Szedres utca||80
|align=left|
|-
|6|| Pomáz, Híd||79
|align=left|
|-
|7|| Pomáz, Papmalom||78
|align=left|
|-
|9|| Csobánkai elágazás||76
|align=left|
|-
|10|| Csikóváraljai menedékház||75
|align=left|
|-
|11|| Kiskovácsi puszta||74
|align=left|
|-
|12|| Kiskovácsi, Kórház||73
|align=left|
|-
|13|| Pankos-tető||72
|align=left|
|-
|15|| Gyógyáruértékesitő Vállalat||70
|align=left|
|-
|17|| Közép major||68
|align=left|
|-
|19|| Nagykovácsi puszta||66
|align=left|
|-
|21|| Pilisszentkereszt, Pomázi út 35.||64
|align=left|
|-
|23|| Pilisszentkereszt, pilisszántói elágazás||62
|align=left|
|-
|26|| Kakashegyi erdészházak||59
|align=left|
|-
|30|| Dobogókő, Kétbükkfanyereg||55
|align=left|
|-
|33|| Dobogókő, Pilis üdülő||52
|align=left|
|-
|34|| Dobogókő, MANRÉZA||51
|align=left|
|-
|35|| Dobogókő, hegytető||50
|align=left|
|-
|36|| Dobogókő, MANRÉZA||43
|align=left|
|-
|37|| Dobogókő, Pilis üdülő||42
|align=left|
|-
|40|| Dobogókő, Kétbükkfanyereg||39
|align=left|
|-
|45|| Pilisszentléleki földút||34
|align=left|
|-
|∫|| Pilisszentléleki elágazás||31
|align=left|
|-
|50|| Pilisszentlélek, alsó||29
|align=left|
|-
|52|| Pilisszentlélek||28
|align=left|
|-
|53|| Pilisszentlélek, alsó||26
|align=left|
|-
|55|| Pilisszentléleki elágazás||∫
|align=left|
|-
|59|| Pilisszentlélek, Hármashíd||20
|align=left|
|-
|63|| Diósvölgyi patak||16
|align=left|
|-
|67|| Diósvölgyi elágazás||12
|align=left|
|-
|68|| Esztergom, Látóhegyi út||11
|align=left|
|-
|70|| Esztergom, Galagonyás út TESCO||9
|align=left|
|-
|72|| Esztergom, Somogyi Béla utca||7
|align=left|
|-
|∫|| Esztergom, Baross Gábor utca||6
|align=left|
|-
|75||Esztergom, vasútállomás||5
|align=left|
|-
|76|| Esztergom, Baross Gábor utca||∫
|align=left|
|-
|77|| Esztergom, Somogyi Béla utca||3
|align=left|
|-
|79|| Esztergom, Petőfi Sándor utca||1
|align=left|
|-
|80|| Esztergom, Kórházvégállomás||0
|align=left|
|}

Források 

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Pomáz autóbuszvonalai
Esztergom autóbuszvonalai